Terashima steht für 

 Terashima (Nagasaki), eine Insel in der Präfektur Nagasaki 

Terashima ist der Familienname folgender Personen:

 Terashima Munenori (1832–1893), japanischer Diplomat und Minister